Me Myself I – album di Joan Armatrading del 1980
Nei panni dell'altra (Me Myself I) – film del 2000 diretto da Pip Karmel